Aymeric Gillet (né le  à Clamart, département des Hauts-de-Seine) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur dans l'équipe des Boxers de Bordeaux.

Biographie

Carrière en club 
En 1997, il débute en Division 1 avec le club d'Épinal. Deux ans plus tard, il intègre l'effectif de l'Anglet Hormadi Élite en Ligue Magnus. En 2002, il signe aux Ducs de Dijon. Ils remportent la Coupe de France 2006 en battant Briançon 3-2 après prolongation. Le , accède à la ligue Magnus avec les Lions de Lyon en gagnants le 3 matchs de la finale de la ligue 1 face aux Boxers de Bordeaux.
Il rejoint l'équipe des Boxers de Bordeaux pour la saison 2014-2015.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de France au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| Épinal|| Division 1|| 20|| 1|| 2|| 3|| 38|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Épinal || Division 1|| || 4|| 5|| 9|| || || || || || 
|-
| 1999-2000|| Anglet|| Ligue Magnus|| 11|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Anglet || Ligue Magnus || || 2|| 0|| 2|| || || || || ||
|-
| 2001-2002|| Anglet || Ligue Magnus || || 1|| 6|| 7|| || || || || || 
|-
| 2002-2003|| Ducs de Dijon|| Ligue Magnus || 26|| 4|| 2|| 6|| 89|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Ducs de Dijon|| Ligue Magnus || 27|| 6|| 5|| 11|| 87|| 5|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2004-2005|| Ducs de Dijon|| Ligue Magnus|| 28|| 3|| 5|| 8|| 88|| 6|| 3|| 5|| 8|| 22
|-
| 2005-2006|| Ducs de Dijon|| Ligue Magnus|| 25|| 1|| 1|| 2|| 44|| 8|| 2|| 0|| 2|| 14
|-
| 2006-2007|| Ducs de Dijon|| Ligue Magnus|| 21|| 3|| 4|| 7|| 84|| 7|| 2|| 3|| 5|| 24
|-
| 2007-2008|| Ducs de Dijon|| Ligue Magnus|| 26|| 9|| 7|| 16|| 96|| 4|| 3|| 3|| 6|| 29
|-
| 2008-2009|| Ducs de Dijon|| Ligue Magnus|| 26|| 4|| 9|| 13|| 46|| 3|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
| 2008-2009 ||Ducs de Dijon|| CdF || 5|| 1|| 2|| 3|| 6|| || || || ||
|-
| 2008-2009 ||Ducs de Dijon|| CdlL || 8|| 1|| 2|| 3|| 10|| || || || ||
|-
| 2009-2010 || Ducs de Dijon|| Ligue Magnus || 26|| 3|| 14|| 17|| 54|| 3|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2009-2010 || Ducs de Dijon|| CdF || || || || || || || || || ||
|-
| 2009-2010 || Ducs de Dijon|| CdlL || 6|| 1|| 1|| 2|| 6|| || || || ||
|-
| 2010-2011 || Grenoble || Ligue Magnus || 26|| 1|| 5|| 6|| 42|| 2|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2011-2012 || Boxers de Bordeaux || Division 1|| 26|| 4|| 16|| 20|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Lions de Lyon || Division 1|| 26|| 4|| 13|| 17|| 68|| 7|| 3|| 4|| 7|| 30
|-
| 2013-2014 || Lions de Lyon || Division 1|| 24|| 7|| 13|| 20|| 54|| 8 || 5 || 6 || 11 || 14
|-
| 2014-2015 || Boxers de Bordeaux || Division 1|| 21|| 3||15 ||18 || 50||8 ||4 || 3||7 ||14
|-
| 2015-2016 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 24|| 0|| 8|| 8|| 16|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 1998 || align="left"| Championnat d'Europe junior B|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0 || ||  align="left"| du groupe B

Références 

Naissance à Clamart
Naissance en février 1980
Joueur français de hockey sur glace
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Défenseur de hockey sur glace